«Харлэнд и Вульф Велдерс» () — североирландский футбольный клуб из города Белфаст, основанный в 1965 году. Некогда клуб был сформирован из сварщиков с находившейся рядом верфью Harland and Wolff. Клубные цвета — жёлто-чёрный, выездные — бело-морские.

Достижения 
 Второй Чемпионшип
 Победитель: 2009/10
 Временная Промежуточная лига
 Победитель: 2008/09
 Северная лига
 Победитель: 1978/79
 Кубок второй лиги
 Обладатель: 2009/10
 Кубок временной промежуточной лиги
 Обладатель: 2008/09
 Межрегиональный кубок
 Обладатель (2): 2002/03, 2006/07
 Кубок Кларенса
 Обладатель: 1968/69
 Кубок Smirnoff
 Обладатель (3): 1997/98, 2000/01, 2001/02
 Кубок Steel & Sons
 Обладатель: 2010/11

Ссылки 
 Сайт команды

Футбол